Hackstock steht für:

 eine Unterlage zum Spalten von Holz, siehe Hackklotz
 eine Unterlage, oft mit Beinen, zum Hacken von Fleisch und Knochen im Fleischerhandwerk
 ein Anteil an den Steinbrüchen des Solnhofener Plattenkalks, siehe  Hackstockmeister

Hackstock ist der Name folgender Orte:
 Hackstock (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft der Gemeinde Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Hackstock ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Hackstock (1855–1919), österreichischer Bildhauer
 Rainer Hackstock (* 1965), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor